Paghmān är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kabul, i den nordöstra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Paghmān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Paghmān är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Paghmān. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Paghmān består i huvudsak av gräsmarker. Runt Paghmān är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kabul (provins)